IRAS steht als Abkürzung für:

 den astronomischen Satelliten Infrared Astronomical Satellite und
 den Katalog der vom Infrared Astronomical Satellite beobachteten Objekte
 die Infrarot-Reflexions-Absorptions-Spektroskopie (daher auch IRRAS genannt), eine Technik der IR-Spektroskopie
 IRAS (Internally Rotated Adduction Stance), eine Grundstellung der Beine im Wing Chun Kung Fu
 eine utopische Insel (International Republic for Artists and Scientists) in dem Roman Die Gelehrtenrepublik des Dichters Arno Schmidt
 ein Prinzip der Therapie von Wunden, die in Folge des Diabetischen Fußsyndroms entstanden sind und durch Infektsanierung, Revaskularisation, Amputation und Schulung behandelt werden 
 den Asteroiden (3728) IRAS 

Abkürzung